La dinastia Txalukia (Kanara: ಚಾಲುಕ್ಯರು; AFI: [tʃa ɭukjəː]) és una dinastia reial índia que regnà sobre una gran part del sud i centre de l'Índia entre els segles VI i XII. Durant aquest període, tres dinasties vinculades, però diferents se succeïren. La més antiga, coneguda sota el nom "Txalukies de Badami", regnà a partir de la seva capital Vatapi (avui Badami) a partir de la meitat del . Els Txalukies de Badami es feren independents del regne Kadamba de Banavasi, en plena decadència, i afirmaren ràpidament la seva potència a partir del regnat de Pulakesi II (610-642). Després de la mort de Pulakesi II, els Txalukies orientals formaren un regne independent en el Dècan oriental, que perdurà al voltant de la seva capital, Vengi, fins al . En el Dècan occidental, l'augment de poder dels Raxtrakutes, a mitjans del , eclipsà la dinastia dels Txalukies de Badami, abans que els seus descendents, els Txalukies occidentals, coneguessin un renaixement durant el . Aquests últims regnaren sobre Kalyani (l'actual Basavakalyan) fins a la fi del .

El domini dels Txalukies marca una etapa important en la història de l'Índia del Sud i una edat d'or en la història de Karnataka. El mapa polític de l'Índia del Sud passa d'un mosaic de petits regnes a un gran imperi organitzat amb l'ascensió dels Txalukies de Badami. Per primera vegada, un sol regne controla la regió entre els rius Kaveri i Narmada. La grandària d'aquest imperi comporta la creació d'una administració eficaç, el desenvolupament del comerç interior, intercanvis a ultramar i un nou estil arquitectònic anomenat "estructura Txalukia". La literatura kanara, ja recolzada pels reis Raxtrakutes al , troba nous mecenes en els Txalukies occidentals, sobretot per a les tradicions jainista i viraxaiva. El  contempla el naixement de la literatura telugu sota el patrocini dels Txalukies orientals.

Llista de reis

Txalukies de Badami 
 Jayasimha (500-525, a Pattadkal)
 Ranaraga (525-543)
 Pulakesi I. (543-566)
 Kirtivarman I. (566-597)
 Mangalesa (597-609)
 Pulakesi II (609-642)
 Vikramaditya I. (655-680)
 Vinayaditya (680-696)
 Vijayaditya (696-733)
 Vikramaditya II. (733-746)
 Kirtivarman II. (746-757)

Txalukies de Kalyani 
 Tailapa Ahavamalla (973-997)
 Satyasraya Irivabedanga (997-1008)
 Vikramaditya I. (1008-1014)
 Ayyana (1014-1015)
 Jayasimha (1015-1042)
 Someshvara I. (1042-1068)
 Someshvara II. (1068-1076)
 Vikramaditya II. (1076-1127)
 Someshvara III. (1127-1138)
 Jagadekamalla (1138-1151)
 Tailapa (1151-1156/62)
 Someshvara IV. (ca. 1181-1189)

Txalukies orientals de Vengi 
 Kubja Vishnuvardhana (624 – 641)
 Jayasimha I. (641 – 673)
 Indra Bhattaraka (673)
 Vishnuvardhana II (673 – 682)
 Mangi Yuvaraja (682 – 706)
 Jayasimha II (706 – 718)
 Vishnuvardhana III (719 – 755)
 Vijayaditya I (755 – 772)
 Vishnuvardhana IV (772 – 808)
 Vijayaditya II (808 – 847)
 Vishnuvardhana V (847– 849)
 Vijayaditya III (848 – 892)
 Chalukya Bhima I (892 – 921)
 Vijayaditya IV (921)
 Amma I (921 – 927)
 Vikramaditya II. (927 – 928)
 Yuddamalla II (928 – 935)
 Chalukya Bhima II (935 – 947)
 Amma II (947 – 970)
 Danamava (970 – 973)
 Jata Choda Bhima (973 - 1000)
 Saktivarman I (1000 - 1011)
 Vimaladitya (1011 – 1018)
 Rajaraja Narendra (1018 – 1061)
 Saktivarman II.
 Vijayaditya VII. (1063 – 1068 C.E., 1072 – 1075)

Vegeu també 
 Dinastia Txalukia

Enllaços externs 

 Jyotsna Kamat, Chalukyas of Kalyana (973–1198 CE)
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinasties de l'Índia